Il doppio del torneo di tennis Espinho Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wim Neefs e Djalmar Sistermans che hanno battuto in finale Germán Puentes e Jairo Velasco, Jr. 6-3, 7-62.

Teste di serie 

 Germán Puentes /  Jairo Velasco, Jr. (finale)
 Jonathan Erlich /  Andrés Schneiter (primo turno)

 Tomas Behrend /  Marcus Hilpert (primo turno)
 Francisco Costa /  Irakli Labadze (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 2001